Лејквју има више значења:
 Лејквју (Њујорк)
 Лејквју (Џорџија)
 Лејквју (Вашингтон)
 Лејквју (Калифорнија)
 Лејквју (Луизијана)
 Лејквју (Небраска)
 Лејквју (Алабама)
 Лејквју (Тексас)
 Лејквју (Арканзас)
 Лејквју (Мичиген)
 Лејквју (Орегон)
 Лејквју (Охајо)